М'єлле́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на схід від Парижа, 85 км на північний схід від Безансона, 50 км на північний схід від Везуля.

Історія 

1 січня 2017 року М'єллен і Серванс було об'єднано в новий муніципалітет Серванс-М'єллен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету М'єллен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Сона